Anton Rogan – ex calciatore nordirlandese
 Bullet Rogan – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Dennis Rogan, barone Rogan – politico nordirlandese
 Joe Rogan – commentatore televisivo e comico statunitense
 John Rogan – personaggio storico statunitense
 Markus Rogan – nuotatore austriaco